Бессме́ртный — восточнославянская фамилия; имеет женскую форму Бессмертная. Может также иметь другие значения.

Известные носители 
 Бессмертный, Александр Семёнович (1928—2004) — советский киноредактор.
 Бессмертный, Анатолий Петрович (род. 1969) — советский, украинский футболист и тренер.
 Бессмертный, Аркадий Львович (1893—1955) — советский скрипач, дирижёр, педагог.
 Бессмертный, Василий Ефремович (1931—2005) — первый председатель горисполкома города Апатиты.
 Бессмертный, Владимир Адрианович (1862—1940) — архитектор, художник, гражданский инженер, педагог.
 Бессмертный, Григорий Антонович (род. 1935) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.
 Бессмертный, Дмитрий Сергеевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Бессмертный, Роман Петрович (род. 1965) — украинский политик, бывший вице-премьер правительства Украины.

Составные фамилии 
 Винников-Бессмертный, Василий Лаврентьевич (1892—1946) — советский военный деятель, герой Гражданской войны.

Кинопродукция 
 «Бессмертный» — мультфильм, созданный на студии «Пилот» в 2012.
 «Бессмертный» — итальянский криминальный фильм, вышедший на экраны в 2019 году.
 «22 пули: Бессмертный» — французский фильм Ришара Берри по роману Франса-Оливера Гисбера.
 «Бессмертный Аламо» — американский немой фильм, вышедший на экраны в 1911 году.
 «Бессмертный гарнизон» — художественный фильм о защитниках Брестской крепости, снятый в 1956 году.
 «Росомаха: Бессмертный» — американо-австралийский супергеройский боевик.

Литература 
 «Бессмертный» — роман Альфонса Доде.

Другое 
 Бессмертный полк — общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
 Бессмертный барак — общественная инициатива, народный проект в России по увековечиванию памяти репрессированных в СССР.

См. также 
 
 
 
 
 Бессмертный () — эпитет пожизненного члена Французской академии (и название сатирического романа о ней, написанного Альфонсом Доде).